Böckh (eller Boeckh) är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 August Böckh (1785–1867), tysk filolog
 Franz Heinrich Böckh (1787–1831), österrikisk författare
 Friedrich von Böckh (1777–1855), badensisk politiker
 Johann Böckh (1840–1909), ungersk geolog
 Richard Böckh (1824–1907), tysk statistiker 

Tyska efternamn